Дијаз Ордаз има више значења:

 Дијаз Ордаз (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Дијаз Ордаз, Лас Палмас (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику